CXE est un code qui peut désigner :
 Chase City Municipal Airport, dans le comté de Mecklenburg, en Virginie, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports